Iron Savior () — дебютный студийный альбом одноимённой немецкой пауэр-метал-группы, выпущенный 30 июня 1997 года. Является концептуальным, повествующим о научно-фантастической истории корабля «Железный спаситель», в честь которого и названа группа.

Список композиций

Участники записи

Iron Savior 
 Пит Зильк — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные, музыкальный продюсер
 Кай Хансен — гитара, вокал, помощник продюсера
 Томен Штаух — ударные, помощник продюсера

Дополнительные музыканты 
 Ханс Кюрш — вокал в песне «For the World»
 Дирк Шлехтер — дополнительные басы
 Хенне — дополнительный бэк-вокал в песне «Riding on Fire»

Производство 
 Рюдигер Беиссерт — помощник звукорежиссёра
 Райнер Дрекслер — фотографии
 Хенни — обложка и логотип
 Кай и Уве Каржевски — оригинальный дизайн логотипа

Примечания

Ссылки 
 Iron Savior на официальном сайте группы

Альбомы Iron Savior
Дебютные альбомы 1997 года
Концептуальные альбомы
Альбомы Noise Records